Mondiali 1985 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1985:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1985 – 36ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1985 – 4ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1985 – 23ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1985 – 38ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1985 – 19ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1985 – 19ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1985 – 15ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1985 – 82ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1985 – 58ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1985 – 30ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1985 – 36ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1985 – 27ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1985 – 7ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1985 – 6ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1985 – 23ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1985 – 12ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1985 – 50ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1985 – 9ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1985 – 14ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1985 – 6ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1985 – 38ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1985 – 37ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1985 – 29ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1985 – 22ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1985 – 5ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1985 – 30ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1985 – 75ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1985 – 77ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1985 – 24ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1985 – 28ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1985 – 13ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1985 – 34ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1985 – 28ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1985 – 35ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1985 – 10ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1985 – 24ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1985 – 59ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1985 – 14ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1985 – 7ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1985 – 38ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1985 – 21ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1985 – 33ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1985 – 11ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1985 – 6ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1985 – 8ª edizione